Победзиска:

 Победзиска — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Познанский повят.
 Победзиска — гмина (волость) в Польше, входит в Познанский повят, Великопольское воеводство.